Gya ist ein Ort im indischen Unionsterritorium Ladakh.

Lage und Einwohner 
Der Ort liegt südöstlich von Leh am Manali-Leh-Highway in der Nähe vom Hemis-Nationalpark, am Fluss Gya. Man erreicht Gya von Leh aus über Upshi und den 5.317 m hohen Taglang La Pass. Die Nachbardörfer sind Rumtse und Miru. 2011 lebten 658 Menschen in dem Ort. Die Einwohner leben überwiegend von der Landwirtschaft, was auf der Höhe von 4.237 m, trotz der niederschlagsarmen Trockenheit, dank des Schmelzwassers der umliegenden Berge gut möglich ist. Die Border Roads Organisation ist ein weiterer wichtiger Arbeitgeber für die Bewohner dieses abgelegenen Dorfes.

Geschichte 
Oberhalb, auf der anderen Talseite steht eine alte Gompa, die von den Einwohnern wieder aufgebaut wurde. Es sind weitere buddhistische Ruinen um Gya zu finden. Gya wird zu den ältesten Siedlungen in Ladakh gezählt.
Gya wurde der erste Regierungssitz eines Mon-Herrschers, um das 10. Jahrhundert, der unter dem Namen Gyapacho bekannt war.

Klima 
Das Klima in diesem Ort wird als Steppenklima bezeichnet. In Gya gibt es auf ein Jahr gesehen vergleichsweise wenig Niederschläge. Die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger ist BSk. Eine Jahresdurchschnittstemperatur von 1,6 °C wird in Gya erreicht. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt im Durchschnitt 154 mm.

Film 
 Die Hirtin aus Ladakh, Doku, arte 2015, Regie: Stanzin Dorjai Gya, Christiane Mordelet, Dokumentarfilm über das Leben einer Hirtin aus Gya
 Eine Jugend in Ladhak, Doku arte 2017, Regie: Standzin Dorjai, Christiane Mordelet, Dokumentarfilm über das Leben zweier Schulkinder aus Gya

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Ladakh
Ort in Ladakh
Distrikt Leh